

Chimica 

Dosaggio – il rapporto di quantità fra componenti di una miscela, oppure la misurazione dell'ammontare di una singola sostanza.

Farmacologia 
Dose – in farmacologia riguarda la scelta dell'ammontare di farmaco adeguato all'obiettivo terapeutico, aggiustato in base agli effetti collaterali.
 Dose definita giornaliera

Dietetica 
 Dose giornaliera consigliata

Tossicologia 
 Dose letale
 Dose giornaliera accettabile

Radioterapia 
 Dose assorbita – in radioterapia, è la quantità di radiazioni assorbita da un corpo.
 Dose equivalente
 Dose efficace

Musica 
Dose – album dei Gov't Mule del 1998
 Dose – singolo di Ciara del 2018

Persone 
Antonello Dose (1962) – autore e conduttore radiofonico